Jméno Zdeněk Juračka má několik významů:

 Zdeněk Juračka (obchodník) (* 1945) – český obchodník a manažer
 Zdeněk Juračka (hudebník) (1947–2017) – český big beatový kytarista